Barje (gmina Bosilegrad) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bosilegrad
 Barje (gmina Dimitrovgrad) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Dimitrovgrad
 Barje (miasto Leskovac) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Barje Čiflik – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w mieście Pirot